W Polsce
 Leszczyny – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Ujazd
 Leszczyny – wieś w województwie małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Leszczyny – przysiółek wsi Biały Dunajec w województwie małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Biały Dunajec
 Leszczyny – część wsi Sierockie w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Biały Dunajec
 Leszczyny – wieś w województwie mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Leszczyny – wieś w województwie mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska
 Leszczyny – wieś w województwie podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Fredropol
 Leszczyny – wieś w województwie podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Czyże
 Leszczyny – wieś w województwie świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Leszczyny – przysiółek wsi Czermno-Kolonia w województwie świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Leszczyny – dzielnica Czerwionki-Leszczyn
 Leszczyny – dzielnica Bielska-Białej
 Leszczyny – dzielnica Kłodzka
 Leszczyny – gromada
 Leszczyny – stacja kolejowa

Zobacz też
Czerwionka-Leszczyny, Leszczyny Duże, Leszczyny Małe, Leszczyny-Kolonia, Stare Leszczyny